Il existe de plusieurs cathédrale Santa Maria Assunta (en français Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption) :
 Cathédrale Santa Maria Assunta d'Alife en Campanie
 Cathédrale Santa Maria Assunta d'Asti en Piémont
 Cathédrale Santa Maria Assunta de Chioggia en Vénétie
 Cathédrale Santa Maria Assunta de Côme en Lombardie
 Cathédrale Santa Maria Assunta de Sienne en Toscane
 Cathédrale Santa Maria Assunta de Torcello en Vénétie
 Cathédrale Santa Maria Assunta de Volterra en Toscane